Rangel steht für:

 Rangel (Angola), Gemeinde in der angolanischen Provinz Luanda

Rangel ist der Familienname folgender Personen:

 Afonso da Costa Rangel (1935–2020), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Antonio Rangel (* um 1940), mexikanischer Badmintonspieler
 Arlindo Rangel, osttimoresischer Politiker
 Beatriz Paredes Rangel (* 1953), mexikanische Politikerin

 Caio Rangel (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

 Charles B. Rangel (* 1930), US-amerikanischer Politiker
 David Rangel (* 1969), mexikanischer Fußballspieler
 Héctor Rangel (* 1980), mexikanischer Radrennfahrer
 Henry Rangel Silva (* 1961), venezolanischer  Militärangehöriger und Politiker
 José Vicente Rangel (1929–2020), Vizepräsident von Venezuela
 Licínio Rangel (1936–2002), brasilianischer Geistlicher, Bischof
 Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis (* 1973), osttimoresische Politikerin
 Michael Rangel (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler
 Naty Rangel (* 1988), mexikanische Badmintonspielerin
 Nayeli Rangel (* 1992), mexikanische Fußballspielerin
 Paulo Rangel (* 1968), portugiesischer Politiker und Rechtsanwalt
 Pedro Rangel (* 1988), mexikanischer Volleyballspieler
 Raúl Rangel (* um 1940), mexikanischer Badmintonspieler
 Ricardo Rangel (1924–2009), mosambikanischer Fotograf und Fotojournalist
 Rubens Rangel (* 1924), brasilianischer Politiker
 Salvador Rangel Mendoza (* 1946), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Chilpancingo-Chilapa
 Thiago Rangel Cionek (* 1986), polnisch-brasilianischer Fußballspieler, siehe Thiago Cionek
 Vicente Marotta Rangel (1924–2017), brasilianischer Rechtswissenschaftler und Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Víctor Rangel (* 1957), mexikanischer Fußballspieler
 Victor Neves Rangel (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rangell